Le Championnat du Portugal de football 1995-1996 est la  de la compétition qui voit la consécration du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Domingos Paciência, qui inscrit 25 buts avec le FC Porto.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football D2 1995-1996
 Coupe du Portugal de football 1995-1996

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1995-96 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Football D1
Football D1